Броницька сільська рада — Волинська область, Камінь-Каширський район
 Броницька сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Городницький район
 Броницька сільська рада — Львівська область, Дрогобицький район